Трояновский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Беларусь
 Трояновский сельсовет — Минская область, Борисовский район.

 Россия
 Трояновский сельсовет — Брянская область, Дубровский район.
 Трояновский сельсовет — Курская область, Железногорский район.